Геннадий Коновалов:
 Коновалов, Геннадий Александрович (род. 1952) — российский учёный-медик, руководитель Центра диагностики и инновационных медицинских технологий «Медси».
 Коновалов, Геннадий Викторович (1945—2020) — глава администрации (мэр) г. Томска (1993—1996) 
 Коновалов, Геннадий Григорьевич (род. 1935) — российский художник-график, иллюстратор.